Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Jimmy Connors e Ilie Năstase 6–4, 7–6, 2–6, 6–1.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)
 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (semifinali)
 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (finale)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (quarti di finale)

 Patrice Dominguez /  Karl Meiler (semifinali)
 Wojciech Fibak /  Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Dick Crealy /  Nikola Pilić (quarti di finale)
 Paul Gerken /  Haroon Rahim (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1975